Csehország
 Kralice na Hané, település a Prostějovi járásban
 Kralice nad Oslavou, település a Třebíči járásban
 Kralice, Chlístovice településrésze a Kutná Hora-i járásban